|

Met Trabzon wordt meestal de Turkse provincie Trabzon of de daar in gelegen stad Trabzon bedoeld. Voor andere betekenissen van "Trabzon" zie de lijst hiernaast.
|}

 Trabzon (stad), historisch bekend als Trebizonde
 Trabzon (provincie)
 Keizerrijk Trebizonde

Overig:
 Trabzon (district)
 Trabzonspor, de lokale voetbalclub